Le château de Bury peut désigner :
 le château du Grand-Bury dans le Val d'Oise,
 le château de Bury à Molineuf dans le Loir-et-Cher, élevé pour Florimond Ier Robertet.

Bury